Шестнадцатый финал Гран-при IAAF состоялся 5 октября 2000 года на стадионе Халифа в Дохе, Катар.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Финалы Гран-при ИААФ